Streptogrisin bezeichnet:

 Streptogrisin A
 Streptogrisin B